Краснознамённый Приво́лжский вое́нный о́круг — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооружённых Сил СССР и Российской Федерации, существовавшее в 1918—1989 и 1992 — 2001 годах.

Управление округа (штаб) в разные годы находилось в Казани, Саратове, Куйбышеве.

История 
В России в 1864—1917 годах в Поволжье существовал Казанский военный округ.

Приволжский военный округ был образован 4 мая 1918 года первоначально на территории, включавшей Астраханскую, Казанскую, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Самарскую, Симбирскую, Царицынскую, губернии и Уральскую область. В последующем границы округа неоднократно изменялись. В 1941 году ПриВО включал Саратовскую, Куйбышевскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую области и части Орловской, Курской и Сталинградской областей РСФСР. Управление базировалось в Саратове.

Постановлением Реввоенсовета Республики от 18 апреля 1920 года из состава Приволжского военного округа был выделен Заволжский военный округ на территориях Самарской, Царицынской, Саратовской, Астраханской, Оренбургской губерний, Трудовой коммуны немцев Поволжья, а также Уральской и Тургайской областей. Штаб округа — в городе Самара. С апреля 1920 года командующему округу подчинялась 2-я трудовая армия. Приказом РВС РСФСР от 8 сентября 1921 года Заволжский военный округ в полном составе был включен в состав Приволжского военного округа.

С началом и в ходе Великой Отечественной войны в округе сформировано 5 армий, 132 дивизии, 65 отдельных полков, 253 отдельных батальона.

14 сентября 1954 году в округе на Тоцком полигоне севернее посёлка Тоцкое в Оренбургской области (в указанный период территория Оренбургской области относилась к Южно-Уральскому ВО) под руководством Маршала Советского Союза Г. К. Жукова были проведены широкомасштабные учения с реальным применением ядерного оружия. В этом учении, на котором отрабатывались оперативные вопросы наступления общевойскового соединения, приняли участие около 45 тысяч военнослужащих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 года за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи страны и её вооружённой защиты Приволжский и Уральский военные округа были награждены орденом Красного Знамени.

К 1983 году Краснознамённый Приволжский военный округ включал территории Куйбышевской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областей, Татарской, Башкирской, Чувашской, Марийской и Мордовской АССР. Штаб округа — в Куйбышеве. В 1989 году Краснознамённый Приволжский военный округ был объединён с Краснознамённым Уральским военным округом в Краснознамённый Приволжско-Уральский военный округ (ПУрВО).

В 1992 году вновь образован Краснознамённый Приволжский военный округ, включивший в себя прежде входившие в него регионы, а также Пермскую и Кировскую области, республики Удмуртия и Коми, изъятые из состава Уральского военного округа.

Начиная с 1992 года на территории округа дополнительно размещались десятки соединений и частей, выводимых из стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них впоследствии были расформированы. Была проделана большая работа по обеспечению увольняемых по сокращению штатов в запас военнослужащих жильём, их материальному обеспечению и трудоустройству.

В декабре 1997 года в состав Краснознамённого Приволжского военного округа была включена дислоцирующаяся в Таджикистане 201-я военная база, выполняющая миротворческие функции в одном из нестабильных регионов Центральной Азии. Воины 201-й военной базы участвовали в совместных российско-американских учениях «Миротворец-94» (Оренбургская область, Россия) и «Миротворец-95» (штат Канзас, США).

В июле 1998 года из состава округа исключена территория республики Коми, переданная Ленинградскому военному округу.

В 2001 году Краснознамённый Приволжский военный округ вторично объединён с Краснознамённым Уральским военным округом в Краснознамённый Приволжско-Уральский военный округ.

Состав

На 1939 год 
1 сентября — ноябрь в городе Балашов из личного состава 53-й стрелковой дивизии сформирована 173-я стрелковая дивизия (173-я сд).,

В сентябре — октябре сформировывалась 60-я легкотанковая бригада.

В конце декабря 1939 года 173-я сд переформирована в моторизованную. 60-я лтбр переформирована в 47-й тп 173-й мд.

На 1940 год 
В январе 173-я моторизованная дивизия (173 мд) переформирована в мотострелковую (мсд) военного времени.

173-я мсд убыла в состав Северо-Западного фронта.

На 1988 год 
Всего в 1990 г. в округе, помимо примерно 90 тыс. военнослужащих, еще числилось, с учетом ремонтируемых и хранящихся, 400 танков, 700 боевых бронированных машин, 200 орудий, минометов и РСЗО, 200 боевых и транспортных вертолётов. К концу 1980-х годов основу войск ПриВО составляли:

 Управление командующего (в/ч 22223) (г. Куйбышев);
 213-я мотострелковая дивизия (формирования 1968 года) (с. Тоцкое);
 43-я учебная мотострелковая Тартуская дважды Краснознамённая дивизия (Куйбышев)
 96-я мотострелковая Гомельская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия кадра (г. Казань).
 130-я мотострелковая дивизия кадра (г. Куйбышев);
 274-я мотострелковая дивизия кадра (п. Кряж);
 249-я запасная мотострелковая дивизия кадра (г. Йошкар-Ола);
 256-я запасная мотострелковая дивизия кадра (г. Оренбург);
 73-я запасная танковая дивизия кадра (г. Казань);
 74-я запасная танковая дивизия кадра (г. Ульяновск);
 238-я дивизия охраны тыла кадра (г. Куйбышев);
 112-я зенитная артиллерийская дивизия кадра (с. Донгуз);
 Штаб (в/ч 73428) (г. Куйбышев);
 370-й отдельный батальон охраны и обеспечения (г. Куйбышев);
 808-я отдельная рота спецназа (г. Куйбышев);
 71-й узел связи (г. Куйбышев);
 237-я отдельная вертолётная эскадрилья (г. Куйбышев);
 151-я зенитная ракетная бригада (г. Куйбышев);
 49-я отдельная бригада связи (г. Куйбышев);
 28-я зенитная ракетная бригада (с. Донгуз);
 1-я бригада химической защиты (п. Шиханы);
 23-я бригада аэрозольного противодействия (г. Чапаевск-11);
 112-я бригада материального обеспечения (п. Рощинский);
 39-я радиотехническая бригада ОсНаз (г. Оренбург);
 315-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз (г. Саратов);
 950-й реактивный артиллерийский полк (г. Бузулук);
 1113-й противотанковый артиллерийский полк (г. Бузулук);
 991-й разведывательный артиллерийский полк (г. Энгельс);
 73-й отдельный полк связи (г. Куйбышев);
 191-й отдельный полк связи тыла (г. Куйбышев);
 1413-й зенитный артиллерийский полк (г. Бузулук)
 14-й полк разведки и засечки (г. Вольск);
 426-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (г. Пенза);
 85-й отдельный понтонно-мостовой батальон (г. Пенза);
 754-й отдельный батальон химической защиты (г. Пенза);
 1583-й отдельный батальон РЭБ (г. Куйбышев);
 796-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (с. Тоцкое);
 173-й отдельный радиотехнический батальон ПВО (г. Маркс);
 5512-я ремонтно-восстановительная база (п. Кряж);

ВВС и ПВО 
Воздушное прикрытие округа осуществляла 28-я дивизия ПВО 4-й армии ПВО. Своих ВВС округ не имел.

РВСН 
31-я ракетная армия:
 13-я ракетная Оренбургская Краснознамённая дивизия;
 14-я ракетная Киевско-Житомирская ордена Кутузова дивизия;
 60-я ракетная Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР.

Состав войск округа в 1992—2001 гг. 
Основу войск округа в указанный период составляли части, подчиненные управлению 2-й армии, выведенной из состава Западной группы войск, переформированной при этом из танковой в общевойсковую.

Постоянными соединениями округа являлись:
 27-я гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия, размещенная в Тоцком Оренбургской области, на месте расформированной 213-й мотострелковой дивизии. При этом основа дивизии формировалась из соединений разных боевых частей. Так, от 213-й дивизии вновь создаваемой 27-й дивизии «перешли» 433-й мотострелковый и 838-й зенитный ракетный полки, 81-й гвардейский мотострелковый полк (размещенный в Самаре) «отошел» к соединению от 90-й гвардейской танковой дивизии. Формирование дивизии было завершено к 1995 году;
 469-й окружной учебный центр (Самара);
 16-я гвардейская танковая Уманьская ордена Ленина Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (Марково, в районе Сарапула) (выведена в сентябре 1993 г. из Германии из состава Западной группы войск; в конце 1990-х гг. дивизия свернута в 5967-ю БХВТ. В 2005 г. вновь развернута в дивизию, в 2008 г. расформирована окончательно);
 90-я гвардейская танковая Львовская ордена Ленина Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (Черноречье, под Самарой) (выведена в апреле 1991 г. из Германии из состава Западной группы войск; в конце 1990-х гг. дивизия свернута в 5968-ю БХВТ, расформированную в 2005 г.);
 3-я отдельная Гвардейская бригада спецназа (Черноречье, под Самарой);
 13 отдельная воздушно-десантная бригада (пос. Кушкуль, г. Оренбург с 1994 г. передислоцирована с ДВО, пгт. Магдагачи.);
 92-я ракетная бригада (Каменка, восточнее Пензы);
 297-я зенитная ракетная бригада (Алкино, в районе Уфы);
 385-я гвардейская артиллерийская бригада (при выводе в начале 1990-х гг. из ГСВГ. бригада дислоцирована сначала в Тоцком, в 1998 г. перемещена в г. Пермь);
 950-й реактивный артиллерийский полк (Бузулук);
 793-й отдельный вертолетный полк (Кинель-Черкассы, восточнее Самары);
 237-я отдельная вертолетная эскадрилья (Бобровка, под Самарой);
 56-й инженерно-саперный полк (Алкино, в районе Уфы);
 18-й понтонно-мостовой полк (Пенза);
 191-й отдельный полк связи (Самара);
 313-й отдельный радиополк (Пермь);
 40-я радиотехническая ордена Красной Звезды бригада (Маркс, Саратовская область);
 173-й отдельный радиотехнический батальон (Самара);
 23-я бригада аэрозольного противодействия (Черноречье, под Самарой);
 234-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Поливно, под Ульяновском)
 Базы и склады окружного подчинения 
 406-й инженерный склад (Уфа);
 483-й автомобильный склад (Глазов);
 1385-я ремонтная база гусеничных тягачей (Сызрань);
 2141-я артиллерийская база вооружения (Сердобск)
 372 база ремонта и хранения средств связи (Сарапул)

 Базы хранения военной техники 
 1227-я БХВТ (Белебей);
 1879-я БХВТ (Вольск)

Кроме того, на территории округа в 1993 г. в Ульяновске была размещена 104-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия, выведенная с территории Закавказского военного округа. В 1998 г. дивизия переформирована в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

В 1997 г. в подчинение округа передана 201-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Таджикистане. .

К моменту воссоединения в 2001 г. округа с Уральским военным округом численность размещенных на его территории военнослужащих не превышала 33 тыс. чел.

Командование войсками Приволжского военного округа

Командующие войсками (до 7.07.1920 окрвоенкомы) 
 А. Ф. Долгушин (22 апреля — июнь 1918)
 Л. Н. Войтов (22 апреля — 18 июня 1918)
 И. И. Межлаук (21 августа — 21 декабря 1918)
 И. Л. Коган (13 января 1919 — 5 января 1920)
 П. А. Петряев (3 — 16 января 1920)
 Б. И. Гольдберг (16 января 1920 — 25 января 1921)
 Д. П. Оськин (25 января 1921 — май 1923)
 С. В. Мрачковский (июнь 1923 — февраль 1924)
 А. И. Седякин (1 февраля 1924 — 5 мая 1927)
 Г. Д. Базилевич (май 1927 — июнь 1931)
 Б. М. Шапошников (июнь 1931 — апрель 1932)
 командарм 2-го ранга (1935) И. Ф. Федько (апрель 1932 — ноябрь 1935)
 командарм 2-го ранга П. Е. Дыбенко (ноябрь 1935 — май 1937)
 Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский (11 — 25 мая 1937)
  комкор М. Г. Ефремов (5 июня — 28 ноября 1937)
 комкор П. А. Брянских (декабрь 1937 — июль 1938)
  комкор К. А. Мерецков (18 июля 1938 — 31 января 1939)
 комкор, с июня 1940 генерал-лейтенант Т. И. Шевалдин (31 январь 1939 — июнь 1940)
 генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (11 июля 1940 — 22 июня 1941)
 генерал-майор М. Т. Попов (июнь — ноябрь 1941)
 генерал-лейтенант С. А. Калинин (01 декабря 1941 — 15 августа 1942, 27 августа 1942 — 23 марта 1944)
 генерал-полковник М. С. Хозин (март 1944 — июль 1945)
  генерал-полковник В. Н. Гордов (июль 1945 — июль 1946)
 генерал-полковник В. А. Юшкевич (июль 1946 — апрель 1950)
 генерал-лейтенант Н. В. Городецкий (апрель — ноябрь 1950, временно исполняющий должность)
  генерал-лейтенант Г. Н. Перекрестов (ноябрь 1950 — октябрь 1953)
  генерал-полковник В. И. Кузнецов (12 октября 1953 — 02 июня 1957)
  генерал-полковник В. Н. Комаров (июнь 1957 — апрель 1960)
 генерал-полковник А. Т. Стученко (апрель 1960 — июнь 1961)
  генерал-полковник И. Г. Павловский (июнь 1961 — ноябрь 1963)
  генерал-полковник Н. Г. Лященко (ноябрь 1963 — декабрь 1965)
  генерал-лейтенант, с 1967 генерал-полковник Н. В. Огарков (декабрь 1965 — апрель 1968)
 генерал-полковник А. М. Паршиков (апрель 1968 — октябрь 1971)
  генерал-лейтенант, с ноября 1971 генерал-полковник Ю. А. Науменко (октябрь 1971 — июнь 1975)
  генерал-лейтенант танковых войск, с февраля 1976 генерал-полковник П. Г. Лушев (июнь 1975 — ноябрь 1977)
 генерал-лейтенант, с февраля 1978 генерал-полковник В. Н. Кончиц (ноябрь 1977 — июнь 1981)
 генерал-полковник А. Я. Ряхов (июнь 1981 — июнь 1985)
 генерал-полковник В. А. Патрикеев (июнь 1985 — август 1989)
 генерал-полковник А. М. Макашов (август 1989 — сентябрь 1991)
 генерал-лейтенант, с октября 1991 генерал-полковник А. И. Сергеев (сентябрь 1991 — август 2001)

Члены Военного совета 
 А. Н. Войтов (май 1918 — январь 1919)
 М. С. Хомутов (январь — октябрь 1919)
 Н. А. Глаголев (октябрь 1919 — март 1923)
 Н. А. Русанов (март 1923 — апрель 1924)
 И. Ф. Кучмин (апрель 1924 — ноябрь 1925)
 К. Г. Сидоров (ноябрь 1925 — январь 1926)
 Антипов (январь — июнь 1926)
 М. Сулимов (июнь 1926 — август 1927)
 М. С. Дуганов (август 1927 — январь 1931)
 П. А. Смирнов (январь 1931 — октябрь 1933)
 армейский комиссар 2-го ранга (с 1935) А. И. Мезис (октябрь 1933 — август 1937)
 дивизионный комиссар Р. Л. Балыченко (август 1937 — октябрь 1938)
 бригадный комиссар А. Я. Фоминых (октябрь 1938 — июль 1939)
  дивизионный комиссар, с июня 1940 корпусной комиссар А. С. Желтов (июль 1939 — март 1941)
 дивизионный комиссар А. М. Шустин (март — июнь 1941)
 дивизионный комиссар С. Е. Колонин (июнь 1941)
 бригадный комиссар М. Ф. Дребеднёв (июль 1941)
 корпусной комиссар С. Н. Кожевников (август — ноябрь 1941)
 генерал-майор М. И. Изотов (ноябрь 1941 — октябрь 1943)
 генерал-майор И. Д. Рыбинский (октябрь 1943 — июль 1945)
 генерал-майор Н. В. Абрамов (июль 1945 — сентябрь 1946)
 генерал-лейтенант Н. В. Пупышев (сентябрь 1946 — май 1947)
 генерал-лейтенант Ф. Е. Боков (май 1947 — апрель 1949)
 генерал-майор Н. Г. Пономарёв (апрель 1949 — июль 1950)
 генерал-лейтенант К. Л. Сорокин (июль 1950 — май 1956)
 генерал-лейтенант Н. Н. Савков (май 1956 — сентябрь 1957)
 генерал-лейтенант В. А. Болдырев (сентябрь 1957 — сентябрь 1961)
 генерал-майор С. А. Месропов (сентябрь 1961 — ноябрь 1962)
 генерал-лейтенант Н. М. Ляшко (ноябрь 1962 — июль 1970)
 генерал-майор, с ноября 1971 генерал-лейтенант И. М. Овчаренко (июль 1970 — октябрь 1973)
 генерал-майор М. И. Дружинин (октябрь 1973 — июнь 1975)
 генерал-лейтенант Б. П. Уткин (июнь 1975 — ноябрь 1981)
 генерал-майор, с февраля 1982 генерал-лейтенант Г. А. Громов (ноябрь 1981 — июнь 1985)
 генерал-майор, с октября 1987 генерал-лейтенант В. В. Филиппов (июнь 1985 — август 1989)
 генерал-лейтенант Б. В. Тарасов (август 1989 — апрель 1991)

Начальники штаба округа 
 Н. В. Пневский (апрель — сентябрь 1918)
 И. Н. Полковников (сентябрь 1918 — февраль 1919)
 М. М. Петров (февраль 1919 — январь 1920)
 Д. П. Кадомский (январь 1920 — июль 1924)
 К. П. Артемьев (июль 1924 — июль 1926)
 М. М. Ольшанский (июль 1926 — январь 1928)
 комкор (с 1935) Н. В. Лисовский (январь 1928 — июль 1936)
 комбриг Н. Е. Варфоломеев (июль 1936 — февраль 1938)
 комкор, с июня 1940 генерал-лейтенант П. С. Клёнов (февраль 1938 — июль 1940)
  генерал-майор В. Н. Гордов (июль 1940 — июнь 1941)
 полковник, с октября 1942 генерал-майор В. С. Бенский (июнь 1941 — февраль 1943)
 генерал-майор А. М. Досик (март — июнь 1943)
 генерал-майор П. Е. Глинский (июль 1943 — июль 1945)
 генерал-майор Б. М. Головчинер (июль 1945 — январь 1946)
 генерал-майор Ф. Т. Рыбальченко (февраль — июнь 1946)
 генерал-лейтенант П. И. Ляпин (июнь 1946 — октябрь 1949)
 генерал-лейтенант Н. В. Городецкий (октябрь 1949 — июль 1952)
 генерал-лейтенант Г. К. Буховец (июль 1952 — июль 1953)
  генерал-лейтенант А. М. Кущев (июль 1953 — январь 1955)
 генерал-лейтенант В. А. Глуздовский (январь 1955 — январь 1956)
 генерал-лейтенант С. И. Тетёшкин (январь 1956 — июнь 1958)
 генерал-майор танковых войск Н. К. Володин (август 1958 — сентябрь 1960)
 генерал-майор М. И. Ерастов (сентябрь 1960 — июль 1963)
 генерал-лейтенант А. В. Волков (июль 1963 — август 1964)
 генерал-майор, с февраля 1967 генерал-лейтенант А. И. Шестаков (август 1964 — декабрь 1967)
 генерал-майор В. Н. Карпов (декабрь 1967 — август 1969)
 генерал-майор, с мая 1971 генерал-лейтенант М. И. Безхребтый (август 1969 — март 1974)
 генерал-майор В. Н. Верёвкин-Рахальский (март 1974 — декабрь 1976)
 генерал-майор, с февраля 1978 генерал-лейтенант Г. Г. Борисов (декабрь 1976 — апрель 1979)
 генерал-майор, с октября 1979 генерал-лейтенант Ж. К. Кереев (апрель 1979 — май 1982)
 генерал-майор, с декабря 1982 генерал-лейтенант В. В. Жданов (май 1982 — декабрь 1984)
 генерал-майор Н. И. Степанский (декабрь 1984 — июль 1987)
 генерал-майор, с февраля 1989 генерал-лейтенант И. Н. Блинов (июль 1987 — август 1989)
 генерал-лейтенант А. Г. Дворниченко (август 1989 — июнь 1991)
 генерал-лейтенант Л. С. Майоров (июнь 1991 — июль 1992)
 генерал-лейтенант Г. И. Шпак (июль 1992 — декабрь 1996)
  генерал-майор, с декабря 1999 генерал-лейтенант А. И. Баранов (декабрь 1996 — март 2000)
 генерал-лейтенант В. М. Чилиндин (март 2000 — август 2001)

Первые заместители командующего войсками 
  генерал-лейтенант Г. И. Кулик (июль 1945 — июнь 1946)
 генерал-лейтенант А. М. Максимов (декабрь 1949 — август 1952)
 генерал-лейтенант В. А. Зайцев (август 1952 — октябрь 1955)
  генерал-лейтенант В. М. Шатилов (февраль 1956 — декабрь 1957)
 генерал-лейтенант С. М. Штеменко (май 1958 — июнь 1961)
  генерал-лейтенант А. И. Шевченко (декабрь 1961 — июнь 1972)
 генерал-лейтенант В. М. Шарапов (июнь 1972 — март 1975)
 генерал-лейтенант А. А. Шаповалов (февраль 1989—1992)

Начальники АБТ войск, Заместители командующего по т/в 
 Тимофеев, Сергей Михайлович, (май 1938 — май 1941) генерал-майор т/в
 Щабалин, Родион Никанорович,  (1941) полковник

Командование войсками Заволжского военного округа

Командующие войсками 
 Авксентьевский К. А. (апрель — август 1920)
 Распопов В. П. (сентябрь — октябрь 1920)
 Оськин Д. П. (июль — сентябрь 1921)

Член Реввоенсовета округа 
 Поздеев В. П. (апрель — декабрь 1920)

Начальники штаба 
 Андерс А-В. К. (апрель — август 1920)
 Токаревский В. К. (август — сентябрь 1920)
 Волков В. Е. (сентябрь — декабрь 1920)
 Преображенский А. М. (декабрь 1920 — февраль 1921)
 Лисовский Н. В. (февраль — сентябрь 1921)

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 Карманный атлас СССР 1939 года. 

Военные округа России в прошлом
Военные округа СССР
Приволжско-Уральский военный округ